Tales de Mileto — filósofo grego
Tales (Espanha) — município na província de Castellón, Comunidade Valenciana
6001 Thales — asteroide da cintura principal
Tales (série) — série de jogos da Namco
Thales Group — grupo empresarial francês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos